Goncharenko ist der Familienname folgender Personen:

 Lina Goncharenko (* 1997), deutsche Rollkunstläuferin
 Wiktor Michailowitsch Gontscharenko (* 1977), weißrussischer Fußballspieler und Trainer, siehe Wiktar Hantscharenka